Claude-Maur d'Aubigné – arcivescovo cattolico e politico francese
 Constant d'Aubigné – nobile francese
 Françoise Charlotte d'Aubigné – nobildonna francese
 Jean-Henri Merle d'Aubigné – pastore protestante e storico svizzero
 Françoise d'Aubigné di Maintenon – sposa morganatica di re Luigi XIV di Francia
 Théodore Agrippa d'Aubigné – scrittore e poeta francese